Нільссон () — шведське прізвище, патронім, утворений від чоловічого імені Нільс.

Відомі носії:

 Андерс Нільссон — шведський хокеїст
 Андреас Нільссон — шведський гандболіст
 Анна Марія Нільссон — шведська біатлоністка
 Анна Нільссон — американська актриса кіно.
 Гаррі Нільссон — американський музикант
 Ґуннар Нільссон (1923—2005) — шведський боксер, призер Олімпійських ігор
 Ерік Нільссон (1916 — 1995) — шведський футболіст
 Леннарт Нільссон — шведський футболіст, нападник
 Маттіас Нільссон — шведський біатлоніст
 Пер Нільссон — шведський футболіст
 Петер Нільссон — шведський хокеїст
 Роберт Нільссон — шведський хокеїст
 Роланд Нільссон (1963) — шведський футболіст та футбольний тренер.
 Стеллан Нільссон (1922 — 2003) — шведський футболіст
 Стіна Нільссон — шведська лижниця
 Сюзанне Нільссон — данська плавчиня
 Турбйорн Нільссон (1954) — шведський футболіст
 Ульф Нільссон — шведський хокеїст
 Хільда Нільссон — шведська серійна вбивця-нянька.

Див. також 
 Нільсен

Шведські прізвища